«Петербургская ночь» — советский художественный фильм  Григория Рошаля и Веры Строевой, снятый по мотивам повестей Ф. М. Достоевского «Неточка Незванова» и «Белые ночи». Фильм был показан на 2-м международном Венецианском кинофестивале (1934). Дебют в кино актрисы Любови Орловой — будущей звезды советского кино.

В ролях 
 Борис Добронравов — Егор Ефимов, скрипач
 Ксения Тарасова — Настенька
 Любовь Орлова — Грушенька
 Анатолий Горюнов — Шульц
 Лев Фенин — помещик Велемиров
 Игорь Доронин — студент
 Иван Кудрявцев — ткач
 Сергей Вечеслов — посетитель трактира
 Антонин Панкрышев — жандарм
 Леонид Юренев — Его Превосходительство
 Александр Костомолоцкий — антрепренёр

Съёмочная группа 
 Режиссёры — Григорий Рошаль, Вера Строева
 Сценаристы — Серафима Рошаль, Вера Строева
 Оператор — Дмитрий Фельдман
 Художники — Петр Бейтнер, Иосиф Шпинель
 Композитор — Дмитрий Кабалевский

Примечания

Ссылки 
 «Петербургская ночь» на официальном канале YouTube
 

Чёрно-белые фильмы СССР
Экранизации произведений Фёдора Достоевского
Фильмы СССР 1934 года
Фильмы Веры Строевой
Белые ночи
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о Санкт-Петербурге